Volusia peut désigner :
 Volusia, un village en Floride, aux États-Unis ;
 le comté de Volusia, également en Floride ;
 Eros Volúsia (1914-2004), une danseuse brésilienne.